Blum puede referirse a:
Personas
 Betiana Blum, actriz argentina.
 Jason Blum, productor de cine estadounidense. 
 Léon Blum, político francés, Presidente de Francia (1946-1947).
 Manuel Blum, teórico informático venezolano.
 Robert Blum (varios nombres)
 William Blum, historiador estadounidense especializado en política exterior.
Lugares
 Blum, pueblo del condado de Hill, Texas, Estados Unidos. 
Otros 
 Blum, película argentina de 1970.